Стрип:

 Стрип, Мерил (род. 1949) — американская актриса.
 Стрип (комикс) — лента из 2-4 кадров, выстроенных в ряд.
 Стрип (фильм) — американский фильм 1951 года.

См. также 
 Лас-Вегас-Стрип
 Сансет-стрип (значения)
 Стриптиз (значения)
 Strip (значения)